Trois vœux :
 Trois vœux, émission de télé-réalité américaine
 Trois vœux, film américain de Martha Coolidge sorti en 1995